Mansourah kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 Mansourah (ort i Algeriet), Bordj Bou Arréridj, 
 Mansoûra, ort, Tlemcen,

Egypten 

 Al Manşūrah (guvernementshuvudort), Ad-Daqahliyya, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Egyptenförgreningar